Вади́м Гера́симов:
 Герасимов, Вадим Анатольевич (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Герасимов, Вадим Викторович (род. 1969) — программист, соавтор видеоигры «Тетрис», адаптировавший её для персонального компьютера.
 Герасимов, Вадим Сергеевич (1985—2022) — российский офицер, Герой Российской Федерации.